Вторая лига по футболу 2003 года — 2-й турнир Второй лиги, в котором приняли участие 24 клуба, разделенные на 4 региональные зоны («Алматы», «Запад», «Северо-Восток» и «Юг»). 4—10 октября лучшие клубы сыграли в финале в селе Панфилово (Талгарский район Алматинской области). Победитель турнира — «Карасай Сарбаздары» из Каскелена участвовал в Первой лиге следующего сезона.

Предварительный этап

Зона «Алматы»

Зона «Запад» 
Место проведения — Актобе.

Зона «Северо-Восток» 
Место проведения — Сарань.

Зона «Юг» 
Место проведения — Шымкент.

Финал

Примечания

Ссылки